La faujasite è un minerale il cui nome deriva dal geologo e mineralogista francese Barthélemy Faujas de Saint-Fond. Tale nome gli fu attribuito dal geologo Alexis Damour nel 1832.
È presente in natura in tre diverse forme:
Faujasite-Na
Faujasite-Mg
Faujasite-Ca